Лючиани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лючиани, Луиджи (1840—1919) — итальянский кардиолог и физиолог, член и вице-президент Медицинской академии Рима.
  (род. 1990) — канадский профессиональный хоккеист.
 См. также 
 Лучани